Соколув-Малопольски:

 Соколув-Малопольски — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Жешувский повят.
 Соколув-Малопольски — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Жешувский повят, Подкарпатское воеводство.